Ligier JS41 — гоночный автомобиль Формулы-1 команды Ligier. Участвовал в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Ligier Формулы-1